Мигел Лопез има више значења:

 Мигел Лопез (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Лопез (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику